André Steiner (ur. 1959) – niemiecki historyk nauczyciel akademicki
 André Steiner (ur. 1970) – niemiecki wioślarz

Zobacz też 
 Andrew Steiner (jako André Steiner; 1908–2009) – czechosłowacko-amerykański architekt